Omar Rodríguez puede referirse a:

Omar Rodríguez-López, guitarrista de The Mars Volta;
Omar Andrés Rodríguez (1981-), futbolista colombiano;
Omar Alexander Rodríguez (1981-), futbolista colombiano;
Omar Rodríguez (futbolista) (1975-), futbolista mexicano;
Omar Rodríguez Ferreiro (1987-), futbolista español.